Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Sony Ericsson Open 2011 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)